Lavater är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Johann Caspar Lavater (1741–1801), schweizisk präst, filosof och författare
 Johann Heinrich Lavater (1611–1691), schweizisk läkare och naturhistoriker
 Louis Lavater (1867–1953), australisk pianist, musikpedagog och tonsättare
 Ludwig Lavater (1527–1586), schweizisk teolog